Дувинг — фамилия:

 Дувинг, Александр Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3559; 16 декабря 1821.
 Дувинг, Иван Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 33 (33); 22 сентября 1770.
 Дувинг, Фёдор Андреевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 4385; 19 декабря 1829.